Иран на летних Олимпийских играх 2016 года был представлен 63 спортсменами в 15 видах спорта. 23 января 2016 года было объявлено, что право нести национальный флаг на церемонии открытия Игр будет доверено паралимпийской чемпионке 2012 года в стрельбе из лука Захре Немати, а на церемонии закрытия флаг нёс волонтёр соревнований. По итогам соревнований на счету иранских спортсменов было 3 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых медалей, что позволило сборной Ирана занять 25-е место в неофициальном медальном зачёте.

Медали

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Махса Джавар

  Бокс
 Эхсан Рузбахани

  Борьба
 Вольная борьба
 Комейл Гасеми
 Алиреза Карими
 Мейсам Нассири
 Хасан Рахими
 Реза Яздани
 Хасан Яздани

 Греко-римская борьба
 Саид Абдвали
 Хабиболла Ахлаги
 Башир Бабаджанзаде
 Омид Норузи
 Гасем Резаи
 Хамид Сориан

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Гхадер Мизбани
 Арвин Моаземи
 Самад Паурсеиди

  Волейбол
 Фархад Гаеми
 Амир Гафур
 Адель Голами
 Хамзех Зарини
 Мехди Маранди
 Саид Маруф
 Мехди Махдави
 Шахрам Махмуди
 Мойтаба Мирзаянпур
 Мохаммад Мусави
 Мостафа Шарифат
 Милад Эбадипур

 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
 Адель Моджаллали

  Дзюдо
 Джавад Махджуб
 Саид Моллаеи

  Лёгкая атлетика
 Мохаммад Арзандех
 Пежман Галеноеи
 Реза Гасеми
 Хамид Реза Зураванд
 Мохаммад Джафар Моради
 Кавех Мусави
 Махмуд Самими
 Хассан Тафтиан
 Эхсан Хаддади
 Лейла Раджаби

  Настольный теннис
 Нима Аламиан
 Ношад Аламиан
 Неда Шахсавари

  Плавание
 Арья Насими

  Стрельба
 Пуриа Норузиан
 Элахех Ахмади
 Махлага Джамбозорг
 Голнуш Себгатоллахи
 Наджмех Хедмати

  Стрельба из лука
 Квота 1

  Тхэквондо
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

  Тяжёлая атлетика
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5

  Фехтование
 Моджтаба Абедини
 Али Пакдаман

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В отборочный заезд попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

 Женщины

Бокс 

Квоты, завоёванные спортсменами являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету. Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

 Мужчины

Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих трёх играх, будет разыгрываться 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир пройдёт по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадают участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начисляются классификационные очки.

 Мужчины
 Вольная борьба

 Греко-римская борьба

Велоспорт

Шоссе 
Мужчины

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

Волейбол

Волейбол

Мужчины 
Мужская сборная Ирана квалифицировалась на Игры, став лучшей азиатской сборной по итогам мирового квалификационного турнира.

 Состав команды

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Гребля на байдарках и каноэ

Гладкая вода 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на гладкой воде проходили в лагуне Родригу-ди-Фрейташ, которая находится на территории города Рио-де-Жанейро. В каждой дисциплине соревнования проходили в три этапа: предварительный раунд, полуфинал и финал.

Мужчины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Мужчины
 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Женщины
 Технические дисциплины

Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжается до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывает 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

 Женщины

Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Мужчины

 Женщины

Стрельба из лука 

В квалификации соревнований лучники выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и.т.д. В поединках на выбывание спортсмены выполняют по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получает 2 очка. Если же оба лучника набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучник, первым набравший 6 очков.

 Женщины

Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо проходят по системе с выбыванием. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

 Мужчины

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Каждый НОК самостоятельно выбирает категорию в которой выступит её тяжелоатлет. В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

Мужчины

Фехтование 

В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. В командных соревнованиях поединок идёт 9 раундов по 3 минуты каждый, либо до 45 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.

 Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Ирана  на сайте Sports-reference.com
 Национальный олимпийский комитет Исламской республики Иран 
 Ehsan Rouzbahani first Iranian to win 2016 Rio Olympics quota

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
Спорт в Иране в 2016 году